Die Jugoslawien-Trophäe der Männer 1980 () war ein internationales Handballturnier, das 1980 in Titograd (heute Podgorica in Montenegro) stattfand.

Tabelle

Spiele 
Quelle Tag 1:

Quelle Tag 2:

Quelle Tag 3:

Quelle Tag 4:

Quelle Tag 5:

Einzelnachweise 

Handballveranstaltung 1980
1980